Турецька Національна Ліга 1961—1962  — 4-й сезон чемпіонату Туреччини з футболу. Титул вперше здобув Галатасарай.

Учасники

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Перехідний турнір 

Позначення:

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Суперліга Туреччини на soccerway 
 Суперліга Туреччини на rsssf 

1961-1962
Туреччина
Туреччина